Meton van Athene, Oud-Grieks astronoom, wiskundige en ingenieur
cyclus van Meton, 19-jarige cyclus waarna zon en maan weer in dezelfde positie zijn 
Meton (geslacht), geslacht van boktorren
Meton (krater), een maankrater